Danaa verticillata är en flockblommig växtart som beskrevs av Erwin Emil Alfred Janchen. Danaa verticillata ingår i släktet Danaa och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
verticillata